

Toponymie 
 Le Polier, ruisseau du département de l'Allier, affluent du Cher.
 Polier, ancienne paroisse et commune de l'Allier, réunie à Villebret en 1801. Située au nord de Villebret, elle était bordée à l'est par le Polier.

Nom de famille 

 Antoine-Louis Polier (ou de Polier) (1741-1795), ingénieur, voyageur et orientaliste suisse.
 Antoine-Noé de Polier de Bottens (1713-1783), théologien suisse.
 Isabelle Polier de Bottens (1751-1832), fille d'Antoine-Noé, romancière suisse connue sous son nom de femme mariée, Isabelle de Montolieu.
 Famille de Polier (ou Polhier), famille de magistrats de Saint-Flour, qui a fait construire le château de Varillettes à Saint-Georges (Cantal).